BYou (gíria para Be You, que traduzido fica "Seja Você"), é o DVD de dança gravado por Sabrina Bryan do grupo The Cheetah Girls.
O DVD contém aulas de danças e execícios, e o CD contém a trilha sonora do DVD, e ambos foram lançados no di 17 de janeiro de 2006.

Estapas do DVD
 Pure Fun
 Dance Party
 Full Blast

Bônus
Shoe Savvy: Mostra Sabrina indo comprar sapatos de dança e dá dicas para você decidir qual o melhor sapato para você usar.

Behind The Scenes: Amostra os bastidores das gravações do DVD.

Music Video: Traz o videoclipe de "BYou", cantada por Sabrina Bryan.

Trilha Sonora

Faixas
 Good Time - Frankie Jordan
 Just Getting Started - Sabrina Bryan
 How It's Done - Jhene
 Join the Party - Drew Seeley
 Second 2 None - Morgan Smith feat. Char
 Byou - Sabrina Bryan
 Anything Is Possible - Christina Vidal
 Byou (The Remix) - Sabrina Bryan
 Byou Workout - Sabrina Bryan

Ligações externas
Site Oficial de Byou
Site Oficial da Sabrina Bryan

Álbuns de vídeo de 2006